Jméno a příjmení Václav Hradecký má více nositelů:

Václav Hradecký (1867–1940), český malíř
Václav Hradecký (fotbalový trenér) (* 1948), fotbalový trenér
Václav Cyril Hradecký (1891–???) – český katolický kněz a basník